Trevorrow ist der Familienname folgender Personen:
 Colin Trevorrow (* 1976), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Eric Trevorrow (1926–2015), schottischer Fußballspieler
 John Trevorrow (* 1949), australischer Radrennfahrer
 Mark Trevorrow (* 1959), australischer Comedian und Fernsehmoderator